Костромское сельское поселение — муниципальное образование в составе Мостовского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Костромский сельский округ.

Административный центр — станица Костромская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Мостовского района Краснодарского края